Eppert ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Eppert (1819–nach 1889), deutsche Theaterschauspielerin
 Heinrich Sebastian Martin Eppert (1776–1845), deutscher Postbeamter und Abgeordneter
 Thorsten Eppert (* 1972), deutscher Moderator, Drehbuch-Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Ebbert